Het WTA-tennistoernooi van Gdynia (officieel Poland Open) van 2021 vond plaats van 19 tot en met 25 juli 2021 in de Poolse stad Gdynia. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Kazachse Joelija Poetintseva had zich kort voor het toernooi afgemeld, wegens deelname aan de Olympische spelen.

De ongeplaatste Maryna Zanevska uit België won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens onge­plaatste Slowaakse Kristína Kučová in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Zanevska wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Een tweede Belgische, Ysaline Bonaventure, strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Miyu Kato en Renata Voráčová, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Anna Danilina en Lidzija Marozava won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Kateryna Bondarenko en Katarzyna Piter in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Wit-Russin Marozava had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Kazachse Danilina geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Gdynia 2021
Gdynia